Tetracamphilius är ett släkte av fiskar. Tetracamphilius ingår i familjen Amphiliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Tetracamphilius